Municipio de Cross Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Cross Creek (condado de Cumberland, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cumberland.
 Municipio de Cross Creek (condado de Jefferson, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.
 Municipio de Cross Creek (condado de Washington, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Washington.